Ранчос Унидос има више значења:

 Ранчос Унидос (Ваље де Сантијаго), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ранчос Унидос (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику